L'expression « roussette géante » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de ptéropodidés :
 la Roussette géante () ;
 la Roussette géante de l'île de Rodriguez () ;
 la Roussette géante de Samoa ().

Articles connexes 

 Grande roussette
 Petite roussette
 
 Renard volant

Références 

Chiroptère (nom vernaculaire)
Pteropodidae
Nom de mammifère ambigu